Чернцы — название населённых пунктов в России:

 Чернцы — село в Лежневском районе Ивановской области.
 Чернцы — село в Шуйском районе Ивановской области.